Statuette eines Jungen bezeichnet folgende Exponate des Archäologischen Nationalmuseums Athen:

 Statuette eines Jungen (NAMA 2211) aus dem 4. Jahrhundert v. Chr.
 Statuette eines Jungen (NAMA 2772) aus dem 3. Jahrhundert v. Chr.

Siehe auch:
 Statuette eines Jünglings (NAMA 3631)